Trans Cedron (Oostrum) - begraafplaats in Oostrum
 Trans-Cedron - klooster in Venlo